Dracula contro Frankenstein (Dracula vs. Frankenstein, 1971), film diretto da Al Adamson
Dracula contro Frankenstein (Dracula prisonnier de Frankenstein, 1972), film diretto da Jesús Franco
Operazione terrore (Los monstruos del terror), noto anche come Dracula contro Frankenstein, film diretto da Tulio Demicheli del 1969